Луима:

 Луима, Эбнер — гаитянин, был зверски избит и изнасилован офицерами полиции Нью-Йорка
 Луима сэрипос — газета на мансийском языке, издаваемая в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский АО).